Влади́мир Дми́триевич Набо́ков () — русский , политический деятель, , , один из лидеров Конституционно-демократической партии. Отец писателя В. В. Набокова.

Биография 

Сын министра юстиции Дмитрия Николаевича Набокова и баронессы Марии Фердинандовны фон Корф (1842—1926).

С 1883 года учился в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, которую окончил с золотой медалью в 1887 году. Поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1890 году был арестован за участие в студенческих волнениях. В 1891 году окончил университет и был командирован в Германию — в Галльский университет, для профессорской подготовки по кафедре уголовного права. В 1894 году поступил на службу в Государственную канцелярию; с 1895 года — камер-юнкер. С 1896 года стал преподавать уголовное право в Императорском училище правоведения, имел звание профессора. Автор ряда научных работ в области уголовного права.

Принимал участие в редактировании юридического журнала «Вестник Права», газеты «Право». Со дня основания журнала «Освобождение» состоял его постоянным сотрудником.

В 1902 году был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы. Был одним из активных участников земских съездов 1904—1905 годов, членов Союза освобождения, а позже стал одним из учредителей Конституционно-демократической партии. Долгое время занимал пост товарища (заместителя) председателя кадетского ЦК и редактора партийного органа «Вестник партии Народной Свободы». В начале 1905 года был лишён звания камер-юнкера и права преподавать в училище правоведения.

В 1906 году был избран членом I Государственной думы от Санкт-Петербурга; двадцать восемь раз выходил он на трибуну думы — одна из известных его речей была произнесена 13 мая 1906 года, когда он бросил вызов правительству: «… с точки зрения принципа народного представительства, мы можем только сказать одно: исполнительная власть да покорится власти законодательной».

После роспуска I созыва Думы он подписал Выборгское воззвание, в результате чего был приговорен к трём месяцам заключения, которое отбывал с  по  1908 года.

В 1911 году вызвал на дуэль редактора газеты «Новое Время» М. А. Суворина. Поводом для вызова было публикация сотрудника этой газеты Н. В. Снессарева с упоминанием семейной жизни Набокова. Расчёт Снессарева, автора оскорбительной заметки, и главного редактора Суворина строился на предположении, что В. Д. Набоков, автор недавней работы «Дуэль и уголовное законодательство» (СПб., 1910), осуждавшей этот обычай, сковывал себя своей собственной теорией.

Во время Первой мировой войны В. Д. Набоков с июля 1914 года служил в чине прапорщика в ополчении: сначала в 318-й пешей Новгородской дружине в Старой Руссе и Выборге; затем, с мая 1915 года, — в Гайнаше, где из трёх дружин был создан 431-й пехотный Тихвинский полк и Набоков получил должность полкового адъютанта. В сентябре 1915 года Набоков был переведен в Петербург, в Азиатскую часть Главного штаба, где служил делопроизводителем.

В 1916 году в составе делегации представителей русской периодической печати, по приглашению британского правительства посетил Лондон и Париж. Впечатления от поездки были им опубликованы в книге «Из воюющей Англии».

После Февральской революции — управляющий делами Временного правительства. В мае 1917 года, в дни первого кризиса Временного правительства, Набоков вместе с П. Н. Милюковым и А. И. Гучковым подал в отставку, после чего продолжал работать в Юридическом совещании при Временном правительстве, где подготовил ряд важнейших законодательных актов.

Был избран членом Учредительного Собрания от Петроградской губернии, но в заседаниях не участвовал. После Декрета об аресте лидеров «буржуазных партий» с 23 по 27 ноября содержался в Смольном, после чего уехал к семье в Крым, где жил в имении графини С. В. Паниной (падчерицы И. И. Петрункевича) в Гаспре.

В октябре 1918 года в Гаспре состоялось кадетское совещание, на котором помимо Набокова присутствовали И. И. Петрункевич, Н. И. Астров, С. В. Панина, М. М. Винавер, Н. В. Тесленко, П. П. Рябушинский, Г. Н. Трубецкой.

С 15 ноября 1918 года В. Д. Набоков занимал пост министра юстиции Второго Крымского краевого правительства. В 1919 году, 2 апреля, вместе с семьёй эмигрировал. Некоторое время жил в Лондоне и Париже. В 1920 году переехал в Берлин. В Англии В. Д. Набоков вместе с П. Н. Милюковым издавал журнал «The New Russia», выпускавшийся на английском языке русским эмигрантским Освободительным комитетом.

Вместе с И. В. Гессеном издавал в Берлине газету «Руль».

Погиб во время покушения эмигрантов-монархистов на П. Н. Милюкова. Покушавшихся было двое. Первый, Пётр Шабельский-Борк, выстрелил несколько раз в Милюкова, но промахнулся и был схвачен Набоковым и А. И. Каминкой. В то время как Набоков удерживал террориста, прижимая к полу, в спину ему трижды выстрелил второй террорист, С. В. Таборицкий, пытавшийся таким образом освободить своего товарища. Несколько писателей — среди них Бунин (статья «Великая потеря» в газете «Общее дело»), Куприн, Мережковский — написали некрологи.

Похоронен на Русском православном кладбище Тегель в Берлине (центральная часть кладбища). Могила внесена в «Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение».

Семья 

Был женат на Елене Ивановне Рукавишниковой ( — 2 мая 1939, Прага), дочери крупного предпринимателя И. В. Рукавишникова (1843—1901). Сразу после свадьбы в ноябре 1897 года они поселились в доме № 47 по Большой Морской улице в Санкт-Петербурге.

Их дети:
 Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) — русский и американский писатель.
 Сергей Владимирович Набоков (1900—1945) — переводчик, журналист. Погиб в нацистском концлагере Нойенгамме.
 Ольга Владимировна Набокова (1903—1978), в первом браке за Сергеем Сергеевичем Шаховским (1903—1974), во втором — за Борисом Владимировичем Петкевичем (?—1963), Petkevič в чешской транскрипции.
 Елена Владимировна Набокова (1906—2000), в первом браке замужем за Петром Михайловичем Сколари (Pierre M. Skuliari), во втором за Всеволодом Вячеславовичем Сикорским (1896—1958). Опубликована её переписка с старшим братом, писателем.
 Кирилл Владимирович Набоков (1912—1964) — поэт, крестник брата Владимира.

Память и оценки деятельности

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени (1915)

Библиография 
 Содержание и метод науки уголовного права. (Задачи академического преподавания). СПб., [1896]
 Элементарный учебник особенной части русского уголовного права. СПб., 1903
 Сборник статей по уголовному праву, 1904
 Вторая Государственная дума. СПб., 1907 (в соавторстве с А. И. Каминкой)
 Речи В. Д. Набокова. СПб., 1907
 
 Дуэль и уголовный закон. — СПб., 1910. — 52 с.
 Об «опасном состоянии» преступника как критерии мер социальной защиты: Доклад. СПб., 1910
 «Ceterum censeo…» (К вопросу о смертной казни) СПб, 1913
 Из воюющей Англии: Путевые очерки. Петроград:, 1916
 Временное правительство: Воспоминания. Берлин, 1921 // Архив русской революции, том 1;
 Переиздание: Временное правительство (воспоминания) Вступительная статья И. Н. Бороздина. Изд. Т-ва «Мир» М. 1924. 132 с. Это первая книга Набоковых, изданная в Советской России.
 До и после Временного правительства. СПб. 2015. (сборник мемуарных и публицистических работ, в том числе, «Из воюющей Англии», воспоминаний о Временном правительстве, Императорской России и др.).

Примечания

Источники 
 
 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Энциклопедия Отв. ред. В. В. Шелохаев, Н. И. Канищева и др. Научные редакторы: Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва, Российская политическая энциклопедия, 2008
 
 

Владимир Дмитриевич
Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Императорского училища правоведения
Персоналии:Сестрорецк
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Библиофилы Российской империи
Публицисты Российской империи
Кадеты
Персоналии:Временное правительство России
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Русские эмигранты первой волны в Германии
Мемуаристы русского зарубежья
Убитые политики
Похороненные на кладбище Тегель
Гласные Санкт-Петербургской городской думы